Maria Konopnicka – polska poetka i pisarka
 MS "Maria Konopnicka" – statek, drobnicowiec
 Konopnicka – krater na Wenus